Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Ray Ruffels che hanno battuto in finale Brian Fairlie e Onny Parun che si sono ritirati sul punteggio di 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Zealand Open 1975